South Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Hill (New York)
South Hill (Virginia)
South Hill (Washington)
South Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Engeland:
South Hill (Cornwall)